Вест Јорк има више значења:
 Вест Јорк (Илиноис)
 Вест Јорк (Пенсилванија)